Амедей (от латинского Amadeus) — «любящий Бога», «любит Бога», или, вернее, «из любви к Богу» .

Известные носители 

 Амадей IX (герцог Савойский)
 Амедей Роллан
 Амедей Разетти

См. также 
 Амедей, Магали (род. 1974) — французская модель, живущая в Нью-Йорке.

Ссылки 
 

Мужские имена
Имена латинского происхождения
Страницы значений:Тёзки